El término banner puede referirse a:

Informática 
 Banner, formato publicitario en internet.
 Banner blindness, término informático.

Toponimia de Estados Unidos

Condados 
 Condado de Banner, en  Nebraska.

Municipios 
 Municipio de Banner (condado de Jackson, Kansas)
 Municipio de Banner (condado de Dickinson, Kansas)
 Municipio de Banner (condado de Woodbury, Iowa)
 Municipio de Banner (condado de Fulton, Illinois)
 Municipio de Banner (condado de Effingham, Illinois)
 Municipio de Banner (condado de Saline, Arkansas)
 Municipio de Banner (condado de Ashley, Arkansas)
 Municipio de Banner (condado de Rush, Kansas)
 Municipio de Banner (condado de Stevens, Kansas)
 Municipio de Banner (condado de Smith, Kansas)
 Municipio de Banner (condado de Mountrail, Dakota del Norte)
 Municipio de Banner (condado de Johnston, Carolina del Norte)
 Municipio de Banner (condado de Tripp, Dakota del Sur)
 Municipio de Banner (condado de Beadle, Dakota del Sur)
 Municipio de Banner (condado de Cavalier, Dakota del Norte)
 Municipio de Banner Elk (condado de Avery, Carolina del Norte)

Localidades 
 Banner (Illinois)
 Banner (California)
 Banner Elk
 Banner Hill, en Tennessee